Habichtstraße (Hamburg), een straat in Hamburg
Habichtstraße (metrostation), een station van de Hamburgse metro